Krš je lahko:
 Krš, Hrvaška - naselje v občini Perušić, Ličko-senjska županija, Hrvaška
 Krš, Črna gora - naselje v občini Žabljak, Črna gora